Lucky 7 ou Lucky Seven peut faire référence à :

Musique
 Lucky 7, un groupe de musique américain,

 Lucky 7, un album de Roberto Roena (1976),
 Lucky Seven, un album de Bob James (1979),
 Lucky 7, un album de Chisato Moritaka (1993),
 Lucky Seven, un album de Rockapella (1996),
 Lucky 7, un album de Reverend Horton Heat (2002),
 Lucky 7, un album de Statik Selektah (2015),

 Lucky Seven, une chanson d'Howard Dietz et Arthur Schwartz (1930),
 Lucky Seven, une chanson de Chris Squire extraite de l'album Fish Out of Water (1975),
 Lucky Seven, une chanson d'AKB48 (2010),

 Lucky 7 Records, un label musical britannique créé par Madness.

Télévision
 Lucky 7, un téléfilm d'Harry Winer (2003),
 Lucky 7, une série télévisée japonaise (2012),
 Lucky 7, une série télévisée américaine (2013), 

 Lucky 7, la première chaîne de télévision pirate américaine.